Krasno Polje so naselje na Hrvaškem, ki upravno spada pod mesto Senj v Liško-senjski županiji.

Krasno Polje je naselje v Liki, ki leži na istoimenskemu polju, med Velebitom in Senjskim bìlom, na nadmorski višini 786 m ob cesti Sveti Juraj-Otočac od katerega je oddaljeno okoli 22 km. Razloženo gorsko naselje v slikoviti okolici je znano kot izhodišče za pohode v Narodni park Severni Velebit.  V starih listinah se Krasno Polje prvič omenja leta 1275. V naselju stoji župnijska cerkev Antuna Padovanskoga postavljena v 18. stoletju. Tu je tudi sedež Narodnega parka Severni Velebit. V bližini stoji romarska cerkev Majke Božje od Krasna. Romarska cerkev zgrajena v 18. stoletju je bila postavljena na temeljih srednjeveške cerkve iz leta 1641. Največjo umetniška vrednost v cerkvi predstavlja lesen kasetiran strop iz leta 1740 poslikan in opremljen z latinskimi citati iz življenja Jezusa, Marije in svetnikov.

Demografija

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam naselij na Hrvaškem
   

Naselja Liško-senjske županije